Gilmar peut désigner :
 Gilmar (1930-2013), Gylmar dos Santos Neves, footballeur brésilien jouant au poste de gardien, vainqueur des coupes du monde 1958 et 1962 ;
 Gilmar (1959-), Gilmar Luís Rinaldi, footballeur brésilien jouant au poste de gardien, vainqueur de la coupe du monde 1994.
 Gilmar Popoca (1964-), Augilmar Silva Oliveira, footballeur brésilien ;
 Gilmar (1984-), Gilmar Silva Santos, footballeur brésilien jouant comme attaquant.

Gilmar est aussi le prénom de :
 Gilmar Gutiérrez, homme politique équatorien né en 1968 ;
 Gilmar Mayo, sauteur en hauteur colombien né en 1969 ;
 Gilmar Mendes, juge brésilien (membre puis président du Tribunal suprême fédéral du Brésil) né en 1955 ;
 Gilmar Nascimento Texeira, joueur de volley-ball brésilien né en 1970.